Moselle Open 2019 - мужской международный теннисный турнир, проходящий в Меце (Франция) в сентябре на крытых хардовых кортах дворца спорта «Arènes de Metz». С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с призовым фондом около 540 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир проходил с 16 по 22 сентября 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 9 Сентября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Грегуар Баррер
  Антоан Хоан 
  Райан Руман

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Стив Дарси
  Цедрик-Марсель Штебе

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Марсель Гранольерс
  Юлиан Ленц
  Янник Маден
  Оскар Отте

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Франция
Теннис
Сентябрь 2019 года
Международные соревнования по теннису во Франции
Open de Moselle